

Toponyme 

 Mersch, commune et localité luxembourgeoises
 Mersch, canton luxembourgeois
 Mersch, secteur de la ville allemande de Juliers

Patronyme 

 Arsène Mersch (1913-1980), coureur cycliste luxembourgeois
 Jean Mersch (1911-1989), homme d’affaires français
 Jean-Marie Mersch (1934- ), journaliste belge

Patronyme lorrain